Rudić (en serbe : Рудић) est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Serbie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ivo Rudić (1942–2009), footballeur australien ;
 Marko Rudić (né en 1990), skieur alpin bosnien ;
 Ratko Rudić (né en 1948), joueur puis entraîneur yougoslave puis croate de water-polo ;
  (né en 1968), historien serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe